La Guerra de minas es un tipo de confrontación bélica que emplea explosivos debajo del nivel del suelo o del mar. En el caso de la batalla terrestre se caracteriza por ser empleada como táctica en las guerras estáticas o de trincheras. Este tipo de tácticas se realiza igualmente en la guerra naval mediante la colocación de minas navales. En la guerra terrestre se realizan minas terrestres para ubicar explosivos que afecten a las fuerzas enemigas ubicadas en la superficie, esta operación se realiza con unidades especializadas en operaciones de minería. En la guerra marítima se realiza mediante buques especializados y encargados de colocar las minas propias y dragaminas.

Referencias 

Minas
Minas